Holmsen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Holmsen (1906–1989), norwegischer Historiker 
 Hanna Marie Resvoll-Holmsen (1873–1943), norwegische Botanikerin
 Iwan Alexejewitsch Holmsen (1865–1941), russischer Generalleutnant im Ersten Weltkrieg
 Karen Holmsen (1832–1912), norwegische Opernsängerin (Mezzosopran),
 Øivind Holmsen (1912–1996), norwegischer Fußballnationalspieler
 Sverre Holmsen (1906–1992), schwedischer Autor